Jan Bijl (redder) (+1937), Nederlands redder van de KNZHRM
 Jan Bijl (voetbaltrainer) (1906-1985), Nederlands voetballer, voetbaltrainer en voetbalmakelaar